Тур Дании (, официально ) — шоссейная многодневная велогонка по дорогам Дании.

История 

Впервые гонка прошла в 1985 и с тех пор проводится ежегодно за исключением 7-летнего перерыва (1989—1994 гг.). Входит в календарь UCI Europe Tour. С 2012 года имеет высшую категорию 2.HC. Спонсируется национальной почтовой службой Дании PostNord Danmark.

Маршрут гонки преимущественно равнинный и состоит из шести этапов. Из них чаще всего предпоследний этап проводится в виде индивидуальной гонки, а последний финиширует в городе Фредериксберге.

Классификации 
  Общая индивидуальная классификация по времени.
  Очковая классификация.
  Горная классификация.
  Классификация лучшего молодёжного гонщика по времени.
 Командная классификация по времени.

Призёры

Генеральная классификация

Вторичные классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
  
 Тур Дании на Firstcycling

Велогонки в Дании